Бунд:

 Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России
 The Bund — английское название набережной Вайтань в Шанхае.
 Бунд (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) — Общество охраны природы Германии.